Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1953/1954 — 18-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Второй год подряд чемпионом стал пражский клуб Спартак Соколово.

Формат 
Сезон 1953/54 был похожим на предыдущий. В чемпионате приняло участие 18 клубов, разделённых на 3 группы по 6 команд. После 2-кругового турнира, по две лучшие команды из каждой группы выходили в финальную часть. Матчи финальной группы проходили в Брно и Праге. Чемпионский титул сохранил Спартак Соколово (нынешняя Спарта), опередивший лишь по разнице шайб дебютанта чемпионата, команду Руда гвезда (сейчас называется Комета). Лучшим бомбардиром лиги стал играющий тренер Спартака Соколово Владимир Забродски, забивший 30 голов. В турнире за право остаться в лиге, Пардубице опередил Татран из Попрада и братиславский Слован, а затем, дважды победив Младу Болеслав, Пардубице сохранил место в лиге на следующий сезон.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа B

Группа C

Турнир за право остаться в лиге 

Переходные матчи за право остаться в лиге: Динамо Пардубице — Млада Болеслав 6:4, 6:4

Финальная группа

Лучшие бомбардиры 

1. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 30 шайб

2. Властимил Бубник (Руда гвезда) — 24

3. Бронислав Данда (Руда гвезда) — 22

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Ганзл, Владимир Мангл

Защитники

Карел Гут, Зденек Уйчик, Кристиан Цее, Мирослав Кубера, Франтишек Подразски, Зденек Карбан

Нападающие

Владимир Забродски, Милослав Поспишил, Ян Ганзл, Милослав Вецко, Мирослав Каменик, Вацлав Прхал, Зденек Циглер, Иржи Матис

Тренер — Владимир Забродски

Ссылки 
 Сезон 1953/54 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1953 год в Чехословакии
1954 год в Чехословакии
1953 год в хоккее
1954 год в хоккее